

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Eugène Levene (1912-1945), agent du service secret britannique ;
 John Levene (1941-), acteur anglais ;
 Keith Levene (1957-2022), guitariste et compositeur anglais ;
 Ricardo Levene (1885―1959), historien argentin ;
 Sam Levene (1905-1980), acteur américain d'origine russe ;

Homonymie
Homonymie de patronyme